Irodalom, színház
 Yerma, Federico García Lorca színműve (1934)
 Yerma, Heitor Villa-Lobos operája (1956)

Filmek
 Yerma, 1984-es magyar film, rendezők: Gyöngyössy Imre, Kabay Barna
 Yerma, 1998-as spanyol film, rendezte: Pilar Távora